Fresnes (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Fresnes (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Fresnes (Loir-et-Cher) – francuska gmina w regionie Centre
 Fresnes (Dolina Marny) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Fresnes (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia